Jacob »Jac« Nellemann, danski dirkač Formule 1, * 19. april 1944, København, Danska.

Jac Nellemann je upokojeni danski dirkač Formule 1. V svoji karieri je nastopil le na dirki za Veliko nagrado Švedske v sezoni 1976, kjer pa se mu z dirkalnikom Brabham BT44B moštva RAM Racing ni uspelo kvalificirati na dirko.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda)

Rojeni leta 1944
Živeči ljudje
Danski dirkači
Danski vozniki Formule 1
RAM-ovi dirkači Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali